Rudolph Albert Cleveringa (1821-1903), burgemeester van Noordbroek en Zuidbroek
Rudolph Albert Cleveringa (1885-1981), burgemeester van Nieuwolda en Zuidhorn